Суздалев — фамилия; имеет женскую форму Суздалева.
 Суздалев, Александр (род. 2004) — шведский хоккеист, сын Анатолия Суздалева.
 Суздалев, Анатолий Владимирович (род. 1977) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Суздалев, Антон Михайлович (род. 1989) — российский лыжник, участник Кубка мира.
 Суздалев, Геннадий Матвеевич (1939—2015) — русский, советский поэт.
 

 Суздалева, Изабелла — советская спортсменка, призёр чемпионата мира по спортивной акробатике.
 Суздалева, Нина Владимировна (1939—1988) — русская советская художница, живописец, член Ленинградского Союза художников.
 См. также 
 Суздалевка
 Суздалево